Торское — название населённых пунктов на Украине:
 Торское — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Торское — село в Краматорском районе Донецкой области.
 Торское — село в Залещицком районе Тернопольской области.